Салтаханов, Керим Султанович (1938-2009) - видный хозяйственный и политический деятель Чеченской Республики. Кандидат исторических наук.

Биография 
Салтаханов Керим Султанович был рожден 25 декабря 1938 года в городе Грозный в семье Салтаханова Султана, судьи Ахчхой-Мартановского района и матери Эмисы Лугаевны. У Салтаханова был так же родной брат Шерип и три сестры; по отцовской линии, корнями исходили из села Шаами-юрт, Тейп Цонтрой. В 1958 году Салтаханов поступает в Грозненский нефтяной институт г. Грозный на строительный факультет и заканчивает его в 1963 году. с 1963 по 1968 год начинает деятельность мастера, прораба, главного инженера; в дальнейшем становится начальником строительно-монтажного управления г. Грозный. В 1968 году Салтаханов начинает свою политическую карьеру: в 1968 году по 1972 год становится инструктором отдела Чечено-Ингушского обкома КПСС г. Грозный, после получая титул второго секретаря Грозненского горкома КПСС г. Грозный вплоть до 1978 года. В 1978 году становится заведующим отделом Чечено-Ингушского обкома КПСС г. Грозный. В 1981 году Салтаханов продолжает академическую деятельность и поступает аспирантом в Академии общественных наук при ЦК КПСС г. Москва, заканчивая ее в 1984 году. В тот же год он становится заместителем Председателя Совета Министров Чечено-Ингушской ССР г. Грозный. В 1989 на год становится инспектором Чечено-Ингушского обкома КПСС, г. Грозный, а после получает должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Чеченской Республики вплоть до 1993 года. В 1993 же году становится заместителем начальника объединения «Ингушстрой» г. Карабулак, Республика Ингушетия. В 1995 получает должность заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики г. Грозный. После года работы заместителем в г. Грозный, становится консультантом отдела социально-бытового и медицинского обеспечения Управления организационного и социального обеспечения Аппарата Правительства Российской Федерации в г. Москва. В 1997 году становится консультантом отдела организации эксплуатации зданий и жилищного обеспечения Управления материально-технического обеспечения Аппарата Правительства Российской Федерации, г. Москва. В 2001 году учереждает РОО «Объединение граждан, вынужденно покинувших Чеченскую Республику» и занимается этим вплоть до 2006 года. С 2006 года работал заместителем начальника Управления капитального строительства (УКС) Московского индустриального банка.

Семья 
Двое сыновей: Салтаханов М.К. и Салтаханов Р.К., одна дочь. Салтаханов Р.К. - Директор ГУП СИЦ Московской области

Влияние 
Благодаря вкладу Салтаханова К.С., инфраструктура городов ЧИАССР, в частности города Грозный, задействовала и восстановила свое развитие. При непосредственном участии и под руководством Салтаханова К.С. в 70е и 80е годы в ЧИАССР активно строились жилые микрорайоны, больницы, школы, промышленные объекты, заводы, фабрики, объекты коммунального хозяйства. В 1995-1996 под его руководством, не смотря на тяжелейшие условия из-за военных событий и неимоверные разрушения, успешно восстанавливались  объекты жилищно-коммунального хозяйства Чеченской республики (разрушенные полностью или частично в ходе называемой контртеррористической военной операцией) обеспечивающие водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение жилых кварталов и промышленных объектов, проводились восстановительные работы жилых домов, объектов социальной инфраструктуры.

Всю свою жизнь Салтаханов К.С. посвятил бескорыстному служению своей Родины, во благо народов, проживающих на территории Чеченской республики, был настоящим патриотом своей Родины. На протяжении всей своей жизни оказывал поддержку и давал путевку в жизнь сотням людей, в особенности молодым, начинающим свой профессиональный путь, давая направления и ходатайства на учебу в различных вузах страны, всячески помогал с трудоустройством.

Примечания